Pixley est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponymie

États-Unis 
 Pixley, census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie ;
 Pixley Township, township du comté de Clay dans l'Illinois, aux États-Unis

Patronyme 

 Gus Pixley (1864-1923), acteur américain de l'époque du cinéma muet ;

Prénom 
 Pixley Ka Isaka Seme (1881-1951), avocat et homme politique sud-africain et l'un des fondateurs et président de l'ANC.

Patronyme américain